Stanyan ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Stanyan (1669–1732), britischer Diplomat
 Temple Stanyan (1675–1752), britischer Beamter